Duong bezeichnet in vereinfachter Schreibweise:

 Đuống, siehe Sông Đuống, Fluss im Norden Vietnams
 Dương, vietnamesischer Familienname